Семела:
 Семела — персонаж в древнегреческой мифологии.
 Семела (оратория) — оратория Г. Ф. Генделя
 Семела (растение).
 Семела — одно из названий балочки сатира борового.
 (86) Семела — астероид в Солнечной системе.